El término Municipio Tovar puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

 Municipio Tovar, en el estado Aragua (Venezuela).
 Municipio Tovar, en el estado Mérida (Venezuela).